Amerikai Egyesült Államok
Clanton (Alabama)
Clanton (Mississippi), fiktív település